Николай Андреевич Белоголовый (1834, Иркутск — 1895, Москва) — русский врач, общественный деятель; публицист, литератор, автор мемуаров.

Биография 

Родился  года в Иркутске в купеческой семье. Начальное образование получил в семье декабриста А. П. Юшневского, позднее его учителем был А. В. Поджио. В 1846 году был определён отцом в частный пансион Эннеса в Москве, где познакомился с С. П. Боткиным, ставшим другом на всю его жизнь.

Поанировал поступить на словесный факультет Московского университета, однако в силу ряда обстоятельств должен был определиться на медицинский факультет Московского университета, который окончил в 1855 году. Получил должность городского врача в Иркутске, основал там медицинское общество.

Продолжил своё образование за границей, слушал лекции в германских университетах. В 1862 году защитил докторскую диссертацию. Для занятий научной деятельностью поселился в Санкт-Петербурге. Занимался благотворительностью. Был знаком со многими замечательными людьми той эпохи, многих из них лечил (опубликовал мемуарно-медицинский очерк о предсмертной болезни Н. А. Некрасова).

В 1880 году оставил медицинскую практику и полностью посвятил себя литературной деятельности. Жил с женой в Швейцарии, там встречался с русскими эмигрантами. Писал статьи для газеты «Общее дело», позднее стал главным редактором этого печатного органа русской эмиграции. Противник революционных изменений, Белоголовый в шутку называл себя «постепеновцем» — сторонником постепенных преобразований. Его целью было объединение всех оппозиционных течений.

Скончался в Москве  года. Похоронен на кладбище Покровского монастыря, которое после революции было ликвидировано.

Литературное творчество 
Печатался в газетах «Колокол», «Под суд!», «Общее дело».

Автор книги о враче С. П. Боткине, вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей».

Оставил воспоминания о писателях Н. А. Некрасове, М. Е. Салтыкове-Щедрине, декабристах братьях Борисовых, А. П. Юшневском, А. В. Поджио.

«Воспоминания и другие статьи» Белоголового до революции выдержали четыре издания.

В Иркутске произведения входят в региональную школьную программу по внеклассному чтению.

= Избранная библиография 
 Царь и его подпоры трона. — Genève : M. Elpidine, 1888 ([Тип. «Общего дела»]). — 16 с.
 3-е изд. — Caronge (Genève) : M. Elpidine, 1894.
 Студенческий волнения в России и закрытие университетов. — Genève : M. Elpidine, 1888 ([Тип. «Общего дела»]). — 16 с.
 Наши посольства и консульства : Посвящ. рус. путешественникам. — Geneve : M. Elpidine, libraire-ed, 1888. — 24 с.
 2-е изд. — Geneve : M. Elpidine, libraire-ed, 1894.
 Как царь любит своих детей. — Geneve : M. Elpidin, libraire-ed, 1889. — 11 с.
 2-е изд. — Geneve : М. К. Элпидин, 1898.
 Граф Михаил Тариелович Лорис-Меликов : Воспоминания д-ра Н. А. Белоголового. 1878—1888. — Санкт-Петербург : тип. В. С. Балашева, 1889. — 38 с.
 С. П. Боткин: Его жизнь и врачебная деятельность. — , 1892. — 80 с. — тираж 8.100 экз. — («Жизнь замечательных людей»)
 Воспоминания и другие статьи / Н. А. Белоголовый.
 2-е изд. — Москва : Типо-лит. К. Ф. Александрова, 1897. — XXXII, XII, 654 с., 9 л. ил. : портр.
 4-е изд. — Санкт-Петербург : Литературный фонд, 1901. — XXXVIII, 560, X с. : ил., портр.

Память 
 В Иркутске на здании Иркутской областной детской клинической больницы установлена мемориальная доска в память о Николае Белоголовом.

Примечания

Литература 
 
 
 Бонецкий К. И. Белоголовый // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. — М.: Сов. энцикл., 1962—1978. Т. 1: Аарне — Гаврилов. — 1962. — Стб. 512—513.
 Ермолинский Л. Н. А. Белоголовый: Биогр. очерк // Литературная Сибирь / составители Трушкин В. П., Волкова В. Г. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1986. — С. 110—113.
 Михаил Знаменский. Исчезнувшие люди. Николай Белоголовый. Воспоминания сибиряка. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1988. — 560 с. — тираж 100 000 экз. — («Литературные памятники Сибири»).
 Русские мемуары. Избранные страницы. (1826—1856) / Сост., вступ. ст., биогр. очерки и прим. И. И. Подольской. — М.: Правда, 1990. — С. 23—78.
 Середа Н. Н., Калягин А. Н. Николай Андреевич Белоголовый — его жизнь и врачебная деятельность (к 180-летию со дня рождения и 120-летию со дня кончины) // Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова. — 2015. — Т. 10. — № 3. — С. 125—129.
 Фонд РГБ. № 022 Белоголовый Николай Андреевич: архивный фонд, 1846—1905. — 213 ед. хр

Ссылки 
 Николай Андреевич Белоголовый в Библиотеке Максима Мошкова
 Николай Андреевич Белоголовый на сайте Биография.ру
 Николай Андреевич Белоголовый на сайте Иркипедия
 Н. А. Белоголовый Из воспоминаний сибиряка о декабристах (текст произведения) на сайте «Хронос»

Мемуаристы Российской империи
Медики Российской империи
Выпускники медицинского факультета Московского университета
Главные редакторы
Выпускники пансиона Эннеса
Либералы Российской империи
Похороненные на кладбище Покровского монастыря